Apshoven ist der Name einer flämischen Künstlerfamilie des 17. Jahrhunderts.

 Ferdinand Apshoven der Ältere (1576–1654/1655), flämischer Maler
 Ferdinand Apshoven der Jüngere (1630–1694), flämischer Maler
 Thomas van Apshoven (1622–1664/1665), flämischer Maler
 Willem van Apshoven (* 1664), flämischer Maler